

Personnalités

 André de Ribes, routier ;
 Alexie Ribes, actrice française ;
 Auguste Champetier de Ribes (1882 - 1947), homme politique français ;
 Caroline Champetier, née Caroline Champetier de Ribes, (née en 1954), directrice de la photographie et réalisatrice française ;
Christiane Ribes, actrice française ;
 Édouard de Ribes (né en 1927), homme d'affaires ;
 Guillaume Ribes (né en 1984), joueur de rugby ;
 Guy Ribes (né en 1948), artiste peintre et faussaire en art ;
 Jean Anne Arnaud de Ribes (1751-1811), colonel français de la Révolution et de l'Empire ;
 Jean-Claude Ribes (1940-2021), scientifique ;
 Jean-Michel Ribes (né en 1946), acteur et réalisateur ;
 Jean-Paul Ribes (né en 1939), journaliste, militant, spécialiste du Tibet ;
 Louis Ribes (1756-1825), magistrat, homme politique ;
 Louis Ribes (1920-1994), prêtre et artiste peintre français ;
 Pierre Ribes (1919 - 2004), homme politique français ;

Géographie

 Ribes (Ardèche), commune française.

Plantes
 le genre Ribes appelé groseillier correspondant entre autres aux espèces :
 Ribes alpinum - groseillier des Alpes.
 Ribes nigrum - cassissier.
Ribes petraeum - groseillier des rochers
 Ribes rubrum - groseillier à grappes.
 Ribes uva-crispa - groseillier à maquereau.
Patronyme français